Twa (grupa etniczna) – ludność pigmejska zamieszkująca tereny środkowej Afryki
 TWA (Trans World Airlines) – amerykańskie linie lotnicze